Кубок Бразилии по футболу 1959 () — 1-й розыгрыш общенационального чемпионата по футболу в Бразилии. В 2010 году, согласно решению Конфедерации футбола Бразилии, данный турнир был приравнен по статусу к чемпионату Бразилии. Таким образом, выигравшая Кубок Бразилии 1959 года «Баия» спустя 51 год была провозглашена первым чемпионом Бразилии. В 1960 году Баия также стала первым представителем Бразилии во вновь учреждённом главном континентальном клубном турнире — Кубке Либертадорес.

Участники

Ход турнира 
Турнир начался 23 августа 1959 года, второй финальный матч состоялся 30 декабря. Поскольку финалисты («Баия» и «Сантос») обменялись гостевыми победами и разница мячей не учитывалась, был назначен дополнительный матч, состоявшийся только 29 марта 1960 года. Победу на нейтральном поле на Маракане одержала «Баия» (3:1).

Статистика 
 Финальные игры

 Состав «Баии»
Вр: Надиньо; Защ: Леоне, Энрике, Висенте, Бето, Нензиньо; ПЗ: Флавио, Марито, Аленкар, Бомбейро, Марио; Нап: Лео Брилья, Бириба. Главный тренер:  Жениньо /  Карлос Воланте (золотой матч)

Лучшие бомбардиры

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 RSSSF
 Статья на сайте torcida.com.ru

Чемпионат Бразилии по футболу
Футбол в Южной Америке в 1959 году
Футбол в Южной Америке в 1960 году
1959 год в Бразилии
1960 год в Бразилии